Brass kan syfta på:

Brass (brädspel) – ett sällskapsspel med tåg- och ekonomitema
Brass – slangord för marijuana
Brass (segling) – tåg med vilka man kontrollerar rårnas vinkel mot vinden
Brass, Nigeria – en stad i södra Nigeria.
 Brassinstrument – musikinstrument oftast tillverkade i mässing
 Brassband – en blåsorkester med enbart brassinstrument